Чанко (исп. Chanco) — посёлок в Чили
 Чанко — село, Ботлихский район Дагестана